Il singolare del Thailand Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Andy Murray era il detentore del torneo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.
In finale Richard Gasquet ha sconfitto Gilles Simon per 6-2, 6-1.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Janko Tipsarević (semifinale)
  Richard Gasquet (campione)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Gilles Simon (finale)

  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Viktor Troicki (secondo turno)
  Jarkko Nieminen (semifinale)
  Bernard Tomić (quarti di finale)

Wildcard

  Danai Udomchoke (primo turno)
  Peerakiat Siriluethaiwattana (primo turno)

  Marco Chiudinelli (primo turno)

Qualificati

  Kevin Anderson  (primo turno)
  Yūichi Sugita (primo turno, ritirato)

  Yang Tsung-hua (primo turno)
  Hiroki Moriya (secondo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

ATP World Tour 2012
Thailand Open 2012